Fili steht für:
 Fili, ein ehemaliges russisches Dorf
 einen der 13 Zwerge in John R. R. Tolkiens Roman Der Kleine Hobbit, siehe Figuren in Tolkiens Welt: Zwerge
 Filid (Plural von Fili), irische Dichter und Barden